Yes We Can (will.i.am), een single van de Amerikaanse zanger will.i.am
Yes we can can, een lied van Allen Toussaint, oorspronkelijk opgenomen als Yes We Can
Yes We Can (motto), een bekend geworden verkiezingsmotto van de Amerikaanse president Barack Obama (alsmede van de Scottish National Party)